L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 8 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Marc López et Rafael Nadal celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Parmi les joueurs du top 30 mondial, seul le Suédois Robin Söderling () ne participe pas au tournoi. Cela permet à Julien Benneteau,  mondial, de bénéficier du statut de tête de série.

Le Français Gaël Monfils,  mondial, est quant à lui contraint de déclarer forfait avant son entrée en lice à cause d'une épidémie de gastro-entérite qui sévit dans la région.

Pendant le tournoi 
En plus de Gaël Monfils, forfait avant son premier match, l'épidémie de gastro-entérite contraint d'autres joueurs à déclarer forfait au cours du tournoi. C'est le cas d'Andreas Seppi qui abandonne durant son premier match et de Philipp Kohlschreiber et de Nikolay Davydenko qui déclarent forfait pour leur deuxième match. Jürgen Melzer prend quant à lui part au simple, mais ne joue pas en double pour la même raison.

Lors de son premier tour face à Ernests Gulbis, Michaël Llodra insulte () une spectatrice d'origine coréenne venue d'Oakland, nommée Alex Lee Barlow. En conférence de presse, il déclare cette phrase avant que son micro ne soit coupé :  (). Il lui adresse par la suite une lettre d'excuses manuscrite avec son polo Lacoste bleu, et écope d'une amende de .

Comme lors de l'édition précédente, le  mondial Andy Murray est éliminé dès son entrée en lice. Le  mondial et tenant du titre Novak Djokovic est quant à lui battu, à la surprise générale, par le géant américain John Isner en 1/2 finale sur le score de 7-6, 3-6, 7-6. C'est sa  de la saison.

Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent en demi-finale pour une  sur le circuit. Il s'agit de leur première rencontre à Indian Wells. Le Suisse s'impose en deux sets et 1 h 31 pour se hisser en finale. Il compte alors 10 victoires contre 18 défaites face à l'Espagnol.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale John Isner. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Indian Wells après son triplé entre 2004 et 2006, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, les Espagnols Marc López et Rafael Nadal, vainqueurs en 2010, remportent leur  ensemble en battant en finale les Américains John Isner et Sam Querrey. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
 se sont déplacés à l'Indian Wells Tennis Garden durant la durée du tournoi, établissant ainsi un nouveau record d'affluence.

En remportant un , Roger Federer égale le record de titres dans la catégorie de Rafael Nadal. Ce dernier repassera néanmoins devant un mois plus tard à l'occasion du Masters de Monte-Carlo.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2012) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Tennis masculin en 2012
Sport en Californie en 2012
Tennis en mars 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Sport aux États-Unis en mars 2012